Vouillé (Deux-Sèvres)
 Vouillé (Viena)
 Vouillé-les-Marais
 Batalla de Vouillé, enfrontament lliurat a les marques del nord del territori visigòtic del Regne de Tolosa, a prop de Poitiers (Gàl·lia)
 Cantó de Vouillé, cantó francès al districte de Poitiers (departament de la Viena)